Savino Bernardo Maria Cazzaro Bertollo (1924-2017) – arcivescovo cattolico italiano
 Silvio Piero Bertollo (1878-1966) – calciatore e imprenditore italiano

Pagine correlate
 Bertolli